

Итоговые таблицы

Группа А

Группа B

Плей-офф 
 Первый раунд
 Ла Фиорита — Мурата — 0-4
 Доманьяно — Пеннаросса — 3-3 (4-3 пен.)

 Второй раунд
 Тре Фиори — Доманьяно — 3-0
 Либертас — Мурата — 2-1

 Третий раунд
 Доманьяно — Ла Фиорита — 1-1 (10-9 пен.)
 Мурата — Пеннаросса — 3-0

 Четвертый раунд
 Тре Фиори — Либертас — 1-0
 Доманьяно — Мурата — 0-4

 Полуфинал
 Либертас — Мурата — 0-5

 Финал
 Тре Фиори — Мурата — 0-4
Бомбардиры:21-Агостини("Мурата"),19-Джунта("Тре Фьори"),18-Симон("Ла Фьорита"),Бьянки("Либертас"),15-Валентини("Мурата").

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

2006/2007
2006 год в Сан-Марино
Сан-Марино
2007 год в Сан-Марино